Benjamin Breault (né le  à Pembroke, province de l'Ontario) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2004 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec en jouant pour le Drakkar de Baie-Comeau. Il est choisi en 2006 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Sabres de Buffalo en , en . En 2007, il est sélectionné dans l'équipe LHJMQ lors du défi ADT Canada-Russie de la Ligue canadienne de hockey mais blessé au genou droit, il ne peut y participer. Il est ensuite échangé aux Remparts de Québec en retour de Félix Petit et d'un choix de deuxième ronde. Il passe professionnel en 2009 avec les Everblades de la Floride.

Repêchages 
Ligue de hockey junior majeur du Québec : 2004 - sélectionné en tant que  (première ronde) par le Drakkar de Baie-Comeau.
Ligue nationale de hockey : 2006 - sélectionné en tant que  (septième ronde) par les Sabres de Buffalo.

Statistiques 
 
|2004-2005 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 54|| 13|| 27|| 40|| 27|| 4|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2005-2006 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 68|| 30|| 38|| 68|| 60|| 4|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2006-2007 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 65|| 40|| 40|| 80|| 60|| 11|| 4|| 7|| 11|| 12
|-
|2007-2008 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ|| 62|| 36|| 41|| 77|| 60|| 5|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
|2008-2009 || Remparts de Québec || LHJMQ|| 59|| 34|| 38|| 72|| 50|| 17|| 4|| 12|| 16|| 13
|-
|2009-2010 || Everblades de la Floride || ECHL || 7|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2009-2010 || Université Dalhousie || SIC ||14 ||9 ||5 ||14 ||4 || -|| -|| -|| -||-
|-
|2010-2011 || Université Dalhousie || SIC || 26|| 15|| 26|| 41|| 14|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
|2011-2012 || Université Dalhousie || SIC || 26|| 9|| 20|| 29|| 20|| -|| -|| -|| -||-
|-
|2012-2013 || Université Dalhousie || SIC || 25|| 6|| 12|| 18|| 41|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus || 26|| 12|| 19|| 31|| 30|| 3|| 1|| 3|| 4|| 0
|-
| 2014-2015 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 26|| 14||15 || 29|| 28|| 5|| 0|| 4||4 ||4
|-
| 2015-2016 || KH Sanok || Ekstraliga Polska || 22|| 14|| 9|| 23|| 12|| -|| -||-|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 11 || 1 || 4 || 5 || 10 || 10 || 2 || 10 || 12 || 4
|-
| 2016 || Perth Thunder || AIHL || 28 || 26 || 26 || 52 || 20 || 1 || 1 || 0 || 1  || 2
|-
| 2016-2017 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 15 || 2 || 4 || 6 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Perth Thunder || AIHL || 27 || 22 || 36 || 58 || 41 || 1 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2017-2018 || Perth Thunder || AIHL || 28 || 19 || 31 || 50 || 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Perth Thunder || AIHL || 27 || 15 || 18 || 33 || 18 || 2 || 2 || 0 || 2 || 4

Notes et références

Naissance en février 1988
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Remparts de Québec
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du Brest Albatros Hockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges